Battlelore – gruppo musicale finlandese
Battlelore – gioco da tavolo